Ecclesiastico – membro della Chiesa o del clero
Ecclesiastico – o Siracide, uno dei libri deuterocanonici dell'Antico Testamento